Elmore kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
 Elmore (Alabama) in de Verenigde Staten in de staat Alabama
 Elmore (Minnesota) in de Verenigde Staten in de staat Minnesota
 Elmore (Ohio) in de Verenigde Staten in de staat Ohio
 Elmore (Australië) in Australië in de staat Victoria
 Elmore (Gloucestershire) in Engeland